Экёйе́ () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3610. Всего в кантон Экёйе входят 9 коммун, из них главной коммуной является Экёйе.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 3 740 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Экёйе
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр